Викиуче́бник () — веб-сайт для коллективного написания учебной литературы, работающий по технологии «вики» на принципах свободы информации: каждый может создать и изменить любую страницу любого учебника, и каждый может бесплатно читать, копировать, издавать и изменять его содержимое.

«Викиучебником» со строчной буквы также называют набор страниц на данном сайте, посвящённых одному предмету (так, викиучебник — учебник, написанный в среде вики).

По оценкам Compete.com, за сентябрь 2015 года сайт Wikibooks.org набрал 2 102 708 уникальных посетителей.

История 

После рождения и расцвета Википедии сообщество её участников решило создать аналогичный сайт для написания учебников. Сайт Викиучебник был создан фондом «Викимедиа» 19 июля 2003 года. Среди языковых разделов Викиучебника, подобно Википедии, по количеству учебных материалов лидирует английский.

Русский Викиучебник 
Русский раздел Викиучебника был начат в августе 2004 года. В феврале — марте 2006 года сайт разместил онлайн-версию образовательного журнала «Потенциал».

Сейчас продолжает активно развиваться. Исправляются и дополняются существующие учебники, пишутся новые.

Примечания

Ссылки 

 Русский раздел Викиучебника

Проекты Викимедиа
Сайты, появившиеся в 2003 году
Вики-проекты
Учебники‎
Сайты, лицензированные по Creative Commons